Céleste ou Celeste adjectif signifiant de façon générale « qui a trait au ciel » peut être utilisé dans les contextes suivants :

Prénoms 
C'est un prénom, porté notamment par : 

 Céleste de Metz ou saint Céleste, deuxième évêque de Metz ;
 Céleste Pedoux, peintre belge ;
 Céleste Boursier-Mougenot né en 1961, compositeur et plasticien français ;
 Céleste Deprez, général de division français (1855-1940) ;
 Céleste Lett, homme politique français ;
 Céleste Bouglé, médecin dosimétriste français ;
 Celeste Rinaldi, architecte et égyptologue italien ;
 Céleste Albaret, servante de Marcel Proust ; 
 Céleste Bulkeley, insurgée vendéenne ; 
 Céleste de Chateaubriand, épouse de François-René de Chateaubriand ;
 Celeste Holm, actrice américaine ;
 Céleste Mogador, danseuse française ;
 Celeste Arias, actrice américaine ;
Voir aussi la liste de l'ensemble des pages commençant par « Céleste » générée automatiquement : le prénom Céleste

Patronyme 
 Dick Celeste (né en 1937), homme politique américain.

Toponymie 
 Celeste, une ville uruguayenne du département de Salto ;
 Celeste, une ville située dans le Texas, aux États-Unis.
 Mont Celeste, est une montagne située sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique au Canada.

Astronomie 
 Objet céleste, astre ; 
 Sphère céleste, l'ensemble du ciel observé depuis la Terre, dotée de pôles célestes et d'un équateur céleste ;
 Atlas céleste, cartographiant la sphère céleste ; 
 Mécanique céleste, décrit le mouvement des objets célestes.

Musique 
 Celeste, chanteuse et auteure-compositrice britannique ;
 Celeste, groupe de metal français, originaire de Lyon.

Œuvres

Films 
 Céleste, film français réalisé par Michel Gast (1970) ;
 Céleste, film allemand réalisé par Percy Adlon (1981) ;
 Céleste, court-métrage français de Valérie Gaudissart (2005).

Littérature et bandes-dessinées 
 Céleste Ugolin, roman de Georges Ribemont-Dessaignes, 1926 ;
 Céleste, roman de Martine Le Coz, Prix Renaudot 2001 ;
 Céleste, bande-dessinée de Michel Pichon et Georges Grard, 2006.

Jeu vidéo 
 Celeste, jeu vidéo développé et édité par le studio Extremely Okay Games, sorti en 2018.

Univers fictifs 
 Célestes, créatures fantastiques au service du Bien dans le jeu de rôle Donjons et Dragons ;
 Célestes, personnages de bande dessinée Marvel Comics.

Divers 
 Celeste, opérateur télécom pour entreprises ;
 Céleste, variété de poisson rouge ;
 Céleste, cousine et épouse de Babar ;
 Céleste, dans l'univers de Star Wars, qui peut désigner une espèce ou un peuple.

Autres 
 Bleu céleste, couleur ;
 Roi céleste, qui désigne l'Esprit Saint dans le Christianisme orthodoxe ;
 Tiges célestes, utilisées dans le système de numération chinois ; 
 Voix céleste, un jeu d'orgue ;
 la «  », i.e. la « bleu ciel », le surnom de l'équipe nationale d'Uruguay, en football ;
 Filet céleste est un programme de surveillance de masse chinois
 Mary Celeste, nom d'un bateau ;

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre